Гвакамаја има више значења:

 Гвакамаја (Лараинзар), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвакамаја (Копанатојак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Гвакамаја (Сантијаго Лачигири), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвакамаја (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику